Диадема — головное украшение.
 Диадема (Бразилия) — муниципалитет в штате Сан-Паулу.
 Диадема — звезда в созвездии Волосы Вероники.